Кремс — громада в Австрії, у окрузі Шпітталь федеральної землі Каринтія. 
 Кремс-на-Дунаї — старовинне австрійське місто на півночі країни, у федеральній землі Нижня Австрія. Розташоване у місці впадання річки Кремс в Дунай.